The Tenderfoot – cortometraggio del 1909 diretto da Francis Boggs
 The Tenderfoot – cortometraggio del 1910 diretto da Milton J. Fahrney
 The Tenderfoot – film del 1917 diretto da William Duncan
 The Tenderfoot – film del 1932 diretto da Ray Enright